Like Swimming — четвертый студийный альбом группы Morphine, выпущенный 11 марта 1997 года лейблом DreamWorks Records.

Портал Allmusic выделил треки «Early to Bed», «Eleven O’Clock», «Swing It Low» и заглавную «Like Swimming», но счёл, что в целом альбом слабее своих предшественников.

К 1999 году было продано 141 000 копий альбома в Соединенных Штатах и 200 000 копий к 2017.

Список композиций

Интересные факты 
Композиция «French Fries With Pepper» с данного альбома содержит в себе строку: «By 09/09/99 I hope I’m sitting on the back porch drinking red wine singing…» (9.09.1999 года, я надеюсь, что буду сидеть на заднем дворе, пить красное вино и петь…). Но Марк Сэндман не дожил до этой даты, он умер незадолго до неё, 3 июля 1999 года.

Чарты

Ссылки 

Альбомы DreamWorks Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы на английском языке